Noyant ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Noyant, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
Noyant-d’Allier im Département Allier
Noyant-de-Touraine im Département Indre-et-Loire
Noyant-et-Aconin im Département Aisne
Noyant-la-Gravoyère im Département Maine-et-Loire
Noyant-la-Plaine im Département Maine-et-Loire